Am Scheideweg bzw. Am Scheidewege steht für

 Am Scheidewege, deutscher Spielfilm von H. Fredall, 1918
 Scheideweg

Siehe auch
Herkules am Scheidewege